Милиция::
 Милиция — наименование иррегулярных войск, народное ополчение отряды вооружённых граждан в ряде государств и  стран, в том числе в дореволюционной России.
 Милиция — название органов правопорядка в СССР, России (до 1 марта 2011 года), ряде государств и стран СНГ, ранее также в Болгарии, Польше, Румынии и Югославии.
 Милиция — коллаборационистские органы поддержания порядка и борьбы с партизанами во Франции в 1943 — 1944 годах. Создана Жозефом Дарнаном.
 Милиция — в США американское общественно-политическое движение.
 «Милиция» — название журнала, печатного органа МВД России в период с 1991 по апрель 2011 года, до этого «Советская милиция» и «Рабоче-крестьянская милиция», ныне «Полиция России».

См. также 
 Народная милиция
 Музей милиции
 Башня Милиции

Примечания